Бантиш-Каменський — подвійне прізвище.

Відомі носії 

 Бантиш-Каменський Дмитро Миколайович
 Бантиш-Каменський Іван Миколайович
 Бантиш-Каменський Микола Миколайович

Див. також 
 Бантиш
 Каменський